2 gminy w Niemczech:
 Hude – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland
 Hude (Oldenburg) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Oldenburg